Ce terme peut désigner :

Patronyme 
 Sir John Coape Sherbrooke, gouverneur en chef de l'Amérique du Nord britannique.
 Robert St Vincent Sherbrooke, contre-amiral de la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 
 Des villes ou villages nommés en l'honneur de ce gouverneur :
 Sherbrooke, une ville de la province de Québec au Canada, et des institutions de cette ville :
 Cégep de Sherbrooke, institut collégial québécois,
 Université de Sherbrooke, université québécoise ;
 Sherbrooke, village de la province de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada ;
 Sherbrooke, village de la province de Nouvelle-Écosse, au Canada ;
 le comté de Sherbrooke, ancien comté municipal du Québec ;
 Sherbrooke, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1861 ;
 Sherbrooke, circonscription électorale fédérale du Canada ;
 Sherbrooke, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Sherbrooke, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1829 à 1838 ;
 Ville de Sherbrooke, ancienne circonscription fédérale du Québec (1867-1925) ;
 des lieux de la ville de Montréal :
 Rue Sherbrooke, rue qui traverse la moitié de l'île de Montréal ;
 Sherbrooke, une station du métro de Montréal ;
 Longueuil–Université-de-Sherbrooke, une station du métro de Montréal ;

Militaire
 Fusiliers de Sherbrooke, régiment de réserve militaire des Forces canadiennes.
 Sherbrooke Hussars, régiment de réserve militaire des Forces canadiennes.
 The Sherbrooke Fusiliers Regiment, régiment formé des deux régiments précédents opérant de 1940 à 1946, lors de la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de toponyme